GTO, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Grønlands Tekniske Organisation (1950-1990)
 Geostationary Transfer Orbit – raketbane til den geostationære bane
 The GTOs – Girls Together Outrageously, amerikansk groupie-gruppe.
 Geographic targeting order – amerikansk bekendtgørelse om at anmeldelse af større finansielle transaktioner mellem pengeinstitutter i USA.
 Great Teacher Onizuka – animeret dramaserie.
 Golgi Tendon Organ - Golgi's seneten. Se evt *Senetensbehandling
 Großer Tiegel Offset - (tysk) typografisk fagsprog - henviser til papirformat, maskintype (diegelpresse) og trykkemetode (offsettryk).